Врело може да се односи на:

 Врело, вруће, топлотно стање
 Врело (хидрологија), снажно и обилно извориште воде,

или

 Врело (Уб), насеље у општини Уб, Колубарски округ, Република Србија
 Врело (Ниш), насеље града Ниша, Република Србија
 Врело (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Врело (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Топлички округ, Република Србија
 Врело (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Врело (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Република Србија
 Врело (Шековићи) насеље у општини Шековићи, Република Српска
 Врело (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска
 Врело (Исток), насеље у општини Исток, КиМ, Република Србија
 Врело (Липљан), насеље у општини Липњан, КиМ, Република Србија
 Врело (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација БиХ
 Црно Врело, насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска

или

 Врело (река), речицу дужине 365 метара код Перућца у општини Бајина Башта, Република Србија

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Врело“
 Врела (вишезначна одредница)
 Врелина